Beulah Koale, neuseeländischer Schauspieler
 Koalé, Fluss in der Zentralafrikanischen Republik